Itapemirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapemirim (ort), Espírito Santo, 
 Itapemirim (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar